Sabzān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Abū Khaẕrārī, ort, Khuzestan, 
 Sīzān, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar